Snåltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Snåltjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Snåltjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (23,7 ha)
Snåltjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,

Se även 
Snålltjärnen, sjö i Vännäs kommun,  (10,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn